Świdnik peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Świdnik, un village.

dans la voïvodie de Lublin
 Świdnik, un powiat
 Świdnik, ville et chef-lieu du powiat de Świdnik.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
Świdnik, un village du powiat de Limanowa.
Świdnik, un village du powiat de Nowy Sącz.